Jan Palouš ist der Name folgender Personen:

* Jan Palouš (Eishockeyspieler) (1888–1971), böhmisch-tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jan Palouš (Astronom) (* 1949), tschechischer Astronom